Адольф Шмидт (Adolf Schmidt) — немецкий малаколог и врач.

Биография 
Адольф Шмидт, сын состоятельного торгового агента, после окончания в 1826 году высшей медицинской школы в Эрлангене поступил учиться в Кёнигсбергский университет, но в том же году сменил учебное заведение на Гейдельбергский университет. После участия там в политических акциях, он был исключён из университета, однако, благодаря вмешательству влиятельных людей смог поступить в Университет Галле. В 1830 году он получил степень доктора наук по медицине.

Адольф Шмидт объехал Францию и Англию, пока в 1831 году не остался работать практикующим врачом в своём родном городе Франкфурте-на-Майне. В 1834 году вместе с единомышленниками он участвовал в учреждении городской клиники для бедных. В области медицины Шмидт приобрёл за метод лечения туберкулёза лёгких, успех которого был признан позже также критиками.

Естественнонаучные исследования 
Заинтересовавшись естествознанием, в частности малакологией, Адольф Шмидт вступил в 1832 году в Зенкенбергское общество естествоиспытателей и устроил в Зенкенбергском музее секцию моллюсков. Кроме того, Шмидт стал в 1845 году соучредителями Союза врачей во Франкфурте, а также в 1855 году Союза микроскопистов, руководителем которого он был до 1875 года.

Особое внимание уделял кишечным паразитам человека, причём он получил известность за участие в открытии солитера Taenia mediocanellata. Кроме того, Адольф Шмидт был первым, кто подтвердил носителя нового солитера в стадии финн в корове.

Публикации 
 Beiträge zur Malakologie: Mit drei Tafeln, G. Bosselmann, Berlin 1857

Литература 
 Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft: Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main, Band 20, Die Gesellschaft, 1889, S. 118
 Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft: Natur und Museum, Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, 1889, S. 155 f.

Малакологи Германии